John Harris (1666 körül–1719) angol író, tudós, lelkész
 John Harris (1916–1991) angol regényíró
 John Harris (1917–1988) skót labdarúgó (Chelsea FC)